Сент-Олер (Коррез) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез.
 Олер (річка) - річка, притока Великої Чукочьї